Wilhelm může být:

 Wilhelm – mužské křestní jméno Vilém

jméno osob
 Vilém I. Pruský (1797—1888) – pruský král a německý císař
 Vilém II. Pruský (1859–1941) – poslední německý císař
 Vilém Pruský (1882–1951) – korunní princ

příjmení osob
 Ivan Wilhelm (* 1942) – český fyzik, profesor a rektor UK
 Gabriela Wilhelmová (1942–2002) – česká herečka
 Kati Wilhelmová – německá biatlonistka
 Lenka Wilhelmová – česká výtvarnice
 Otto Wilhelm (1857–1908) – rakouský politik, poslanec Říšské rady
 Tatiana Vilhelmová (* 1978) – česká herečka

jiný význam
 Mount Wilhelm – nejvyšší hora státu Papua Nová Guinea

Externí odkazy